

Віснер — місто, штат Луїзіана
 Віснер — місто, штат Небраска